Federico Pérez puede referirse a las siguientes personas:

 Federico Pérez.— Piloto automovilista argentino.
 Federico Pérez (futbolista).— Futbolista uruguayo.
 Federico Pérez (militar).— Militar sudamericano.
 Federico Pérez Intriago.— Político ecuatoriano.
 Federico Pérez Ponsa.— Ajedrecista argentino.
 Federico Pérez Rey.— Artista español.